Jan Lukeš ist der Name folgender Personen

* Jan Lukeš (Journalist) (1841–1899), tschechischer Journalist
 Jan Lukeš (Schriftsteller) (1912–1977), tschechischer Schriftsteller und Komponist
 Jan Lukeš (Kritiker) (* 1950), tschechischer Literatur- und Filmkritiker